Пётр Яковлевич Косенчук  (12 апреля 1902 года, деревня Буда Волчковская, ныне Полесского района Киевской области Украина — 20 января 1945 года, деревня Равы, ныне гмина Сыпнево, Остроленкского повята, Мазовецкого воеводства, Польша) — участник Советско-финской и Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, сержант, командир отделения саперного взвода 718-го стрелкового полка 139-й стрелковой Рославльской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта.

Биография 
Родился 29 марта (12 апреля) 1902 года в деревне Буда Волчковская, ныне Полесского района Киевской области Украина(согласно документам безвозвратных потерь родился в деревне Павловка Чаусского района Могилевской области Белоруссии) в крестьянской семье. Белорус. Образование неполное среднее.

Трудился в совхозе «Ялово» Чаусского района Могилёвской области Белоруссии.

В Красной армии в 1939—1940 годах. Участник советско-финской войны.

С началом Великой Отечественной войны эвакуирован на Урал.

В Красную Армию призван в декабре 1941 года Первоуральским горвоенкоматом города Первоуральска Свердловской области.

В боях Великой Отечественной войны с октября 1942 года. Воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Рядовой сапёрного взвода 718-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии.

20 марта 1943 года за боевые отличия был награждён орденом Красной Звезды

25 августа 1943 года за боевые отличия был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени

20 февраля 1944 года красноармеец Косенчук в составе группы разведчиков под огнём неприятеля проделал проход в минных полях и проволочном заграждении в районе города Могилёва.

Приказом по 139-й стрелковой дивизии от 7 марта 1944 года за мужество и отвагу проявленные в боях красноармеец Косенчук награждён орденом Славы 3-й степени.

24 июня 1944 года командир отделения сапёрного взвода 139-го стрелкового полка младший сержант Пётр Косенчук с воинами-сапёрами вверенного ему подразделения проделал для советских разведчиков три прохода в минных полях и проволочных заграждениях противника у города Могилёва.

Приказом по 50-й армии от 30 августа 1944 года за мужество и отвагу проявленные в боях младший сержант Косенчук награждён орденом Славы 2-й степени.

В 1944 году становится кандидатом в члены ВКП(б).

21 января 1945 года командир сапёрного отделения 718-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) сержант Косенчук под вражеским артиллерийским огнём оборудовал с бойцами своего подразделения переправу для 718-го стрелкового полка в районе города Ортельсбург (ныне — польский город Щитно). В ходе боя сержант Косенчук П. Я. был тяжело ранен.

Скончался от ран 21 января 1945 года в 220-м Отдельном медико-санитарном батальоне 139-й стрелковой дивизии.

Похоронен у населенного пункта Равы (), ныне гмина Сыпнево (), Остроленкского повята, Мазовецкого воеводства, Польша.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Косенчук Пётр Яковлевич награждён орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени (25.08.1943)
 орден Красной Звезды (20.03.1943)
 орден Славы 1-й степени (10.04.1945) представлялся к ордену Красной Звезды
 орден Славы 2-й степени (30.08.1944)
 орден Славы 3-й степени (07.04.1944)

Память

Примечания

Литература 
 
 
 Долготович Б. Д. Кавалеры ордена Славы. Минск, 2006.

Ссылки 

 [www.az-libr.ru/Persons/AEH/564c16b3/index.shtml Библиотека — Люди и книги. Косенчук, Пётр Яковлевич]

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники Белорусской операции (1944)
Участники освобождения Могилёва
Участники Восточно-Прусской операции (1945)
Сапёры Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Полные кавалеры ордена Славы
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Мазовецком воеводстве